L'expression Papouasie occidentale peut désigner, suivant le contexte, deux territoires distincts :

 Historiquement, l'expression est couramment utilisée pour désigner la moitié occidentale de l'île de Nouvelle-Guinée, soit essentiellement la Nouvelle-Guinée occidentale. Ce territoire annexé en 1969 à la suite d'un référendum considéré comme frauduleux par nombre d'observateurs  s'étend sur 420 540 km² et correspond au territoire de la Nouvelle-Guinée néerlandaise puis de la République de Papouasie occidentale. La principale ville, bâtie lors de la colonisation hollandaise, appelée alors Hollandia, a été rebaptisée Jayapura par la junte militaire indonésienne, mais les indépendantistes papous lui préfèrent le nom de Port Numbay. Ce territoire fait actuellement l'objet d'un conflit indépendantiste.

 Par ailleurs une province indonésienne, crée en 2003, s'appelle Papua Barat, nom qui peut également se traduire en français par Papouasie occidentale. La principale ville est Manokwari. Une traduction alternative, qui permet d'éviter la confusion mais qui est moins utilisée, est Papua occidentale. La province, qui s'étend sur 140 375 km², est incluse dans le territoire de la Papouasie occidentale.

Annexes 
Liste des territoires non autonomes selon l'Organisation des Nations unies

Notes et références